Fridrich (Bedřich) Kristián Saský může být:

 Fridrich Kristián Saský
 Fridrich Kristián Saský (1893–1968)